Schweinhöf ist der Name folgender Orte:

 Vorderschweinhöf, Weiler der Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hinterschweinhöf,  Dorf der Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern